Маратон за мушкарце, била је једна од 29 дисциплина атлетског програма на Летњим параолимпијским играма 2016. у Рио де Жанеиру, Бразил. Такмичење је одржано 18. септембра на Копакабани.

Земље учеснице 
Учествовало је 46 такмичара из 23 земље.

Рекорди пре почетка такмичења 
(стање 8. септембра 2016)

Класа Т11

Класа Т12

Класа Т46

Класе Т53 и Т54

Сатница 

Сва времена су по локалном времену (UTC+3)

Освајачи медаља

Класе Т11 и Т12

Класа Т46

Класе Т53 и Т54

Резултати

Финале

Класе Т11 и Т12 
Такмичење је одржано 18.9.2016. годину у 9:00,,

Пролазна времена класа Т11 и Т12

Класа Т46 
Такмичење је одржано 18.9.2016. годину у 9:00,,

Пролазна времена класе Т46

Класе Т53 и Т54 
Такмичење је одржано 18.9.2016. годину у 12:30,,

Пролазна времена класа Т53 и Т54

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт Параолимпијских и Олимпијских игара Рио 2016. 

Атлетика на Летњим параолимпијским играма 2016.
Маратон на Летњим параолимпијским играма